Жан Лапланш (; ) — французский философ и психоаналитик.

Биография 
Лапланш получил образование в Высшей нормальной школе, где изучал философию и, в частности, прослушал курсы лекций Жана Ипполита, Гастона Башляра и Мориса Мерло-Понти. В годы Второй мировой войны присоединился к движению Сопротивления. В 1946—1947 годах стажировался в Гарвардском университете, где впервые серьёзно увлекся психоанализом. По возвращении во Францию стал помощником одного из лидеров французского психоаналитического движения Жака Лакана и под его руководством получил степень доктора медицины.

Лапланш принимал активное участие в политической жизни. Начав как активист «Католического действия», он стал троцкистом. В 1948 году он стал одним из основателей левокоммунистической группировки «Социализм или варварство». После событий 1968 года отошёл от активной политической жизни. Лапланш много времени уделял занятиям виноградарством и виноделием в своём имении близ Поммара (департамент Кот-д’Ор).

Научная деятельность 
Научная и философская деятельность Лапланш связана с психоаналитическим движением. Он явился одним из основателей Психоаналитической ассоциации Франции, и был её председателем в 1969—1971 годах. Вёл активную преподавательскую деятельность в Сорбонне, а после разделения университета, в Университете Париж Дидро, где читал курсы, посвящённые психоанализу. Опубликованы объёмные материалы его семинарских занятий.

Известность Лапланшу принесла публикация им совместного с  «Словаря по психоанализу» (1967), который стал одним из самых популярных энциклопедических изданий по данной проблематике. Это издание было переведено на основные языки мира и неоднократно переиздавалось.

С 1988 года Лапланш являлся научным редактором перевода  Фрейда на французский язык, обобщил опыт фрейдовских переводов в монографии «Переводить Фрейда» (1989).

Лапланш в России 
Главный труд Лапланша, «Словарь по психоанализу», дважды был издан на русском языке. Первое издание книги вышло в издательстве «Высшая школа» в 1996 году, а второе, уточнённое переводчиком, в совместном издании «Центра гуманитарных инициатив» и «Института общегуманитарных исследований», в 2010 году. Перевод был выполнен Н. С. Автономовой.

Научные труды 

 Hölderlin et la question du père, Paris, PUF, 1961.; Hölderlin and the question of the father, Victoria, ELS Editions n° 97, 2007, 
 Vocabulaire de la psychanalyse (The Language of Psycho-Analysis), Paris, PUF, 1967.
 Vie et mort en psychanalyse (Life and Death in Psychoanalysis), Paris, Flammarion, 1970.
 Problématiques I: L’angoisse, Paris, PUF, 1980.
 Problématiques II: Castration-Symbolisations, Paris, PUF, 1980.
 Problématiques III: La Sublimation, Paris, PUF, 1980.
 Problématiques IV: L’inconscient et le ça, Paris, PUF, 1981.
 Fantasme originaire. fantasmes des origines, origines du fantasme (Fantasy and the Origins of Sexuality), Paris, Hachette 1985.
 Problématiques V: Le baquet-transcendence du transfert, Paris, PUF, 1987.
 Nouveaux fondements pour la psychanalyse (New Foundations for Psychoanalysis), Paris, PUF, 1987.
 Traduire Freud, Paris, PUF, 1989.
 La révolution copernicienne inachevée (Travaux 1967—1992), Paris, Aubier 1992 . Réédition : Le Primat de l’autre en psychanalyse, Paris, Flammarion, 1997, ; rééd. sous le titre La Révolution copernicienne inachevée: PUF / Quadrige, 2008. (La pulsion pour quoi faire (Paris, APF, 1984) and «Le mur et l’arcade» are now in the book: La révolution copernicienne inachevée.)
 Le fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 1993.
 Entre séduction et inspiration: l’homme, Paris, PUF, 1999.
 «Masochism and Sexuality», An Interview with Jacques André, Journal of European Psychoanalysis, 16, 2003, http://www.psychomedia.it/jep/number16/laplanche.htm
 Problématiques VI: L'après-coup — La «Nachträglichkeit» dans l’après-coup (1990—1991), Paris, PUF, 2006. (A better English translation of «Nachträglichkeit» is afterwardsness; the old translation was deferred action).
 Problématiques VII: Le fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud suivi de Biologisme et biologie, Paris, PUF, 2006.
  Sexual. La sexualité élargie au sens freudien. 2000—2006, Paris, PUF, 2007. English Transl.: Freud and the Sexual, Edited by John Fletcher, Translated by John Fletcher, Jonathan House and Nicholas Ray, New York, The Unconscious in Translation, 2011.

Переводы на русский язык 
 Лапланш, Ж. Проблематики I. Страх / пер. с фр. — Ижевск: ERGO, 2011 (ISBN 978-5-98904-192-3)

Примечания

Литература 

 
 
 International Dictionary of Psychoanalysis, éd. Alain de Mijolla, 3 vol., Detroit, Thomson/Gale, 2005 (MacMillan Reference Books) 
 théorie de la séduction généralisée (Jean Laplanche’s article).
 Yvon Brès, " Jean Laplanche (21 juin 1924 — 6 mai 2012) ", in , n° 137, 2012/3, .
 Journées internationales Jean Laplanche, Travail de rêve, travail du rêve (dir. Jean-Louis Brenot), © Institut de France — Fondation Jean Laplanche, 2012.
 Papers of C. Dejours, J C. Calich, J-M Dupeu, M. Rezende Cardoso, J-P Marnier, M T. De Melo Carvalho et P C. De Carvalho Ribeiro, U. Hock, L. Maia, A. Luchetti, H. Arcoverde Melo, F. Andrade et H. Arcoverde, H. Magalhães.
 La séduction à l’origine. L'œuvre de Jean Laplanche, Actes  (juillet 2014), ouvrage coordonné par Christophe Dejours et Felipe Votadoro, publié avec le concours de la Fondation Jean Laplanche — Institut de France et de l’Association Psychanalytique de France, Paris, P.U.F. 2016, 
 Laplanche et la traduction: Le mytho-symbolique: aide ou obstacle à la traduction? (dir. Christophe Dejours et Hélène Tessier), Actes des Journées internationales Jean Laplanche à Tutzing (Germany) juin 2016, publiés avec le concours de la Fondation Jean Laplanche — Institut de France, Paris, P.U.F./Humensis, janvier 2018, 
 Papers of M.-T. de Melo Carvalho (Brazil), G. Zárate Guerrero (Mexico), D. Golergant (Peru), F. Bézerra de Andrade, H. Arcoverde de Melo (Brazil), A. Cinello (Spain), I. Gernet (France), F. Martens (Belgium), M. Rezende Cardoso, G. de Araujo Abrantes (Brazil), G. Diebold (France), C. Dejours (France), R. Bonnellier (France).
 S. Benvenuto, «The Après-Coup, Après Coup: Concerning Jean Laplanche Problématiques VI. L’Après-Coup», Language and Psychoanalysis, volume 7, issue 2, 2018, pp. 72-87. ISSN 2049-324X.

Умершие в Боне
Философы Франции
Переводчики Франции
Психоаналитики Франции
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Троцкисты Франции
Левые коммунисты
Участники французского движения Сопротивления
Участники майских протестов 1968 года (Франция)
Авторы энциклопедий и словарей
Переводчики Зигмунда Фрейда